PCN o P.C.N. pueden ser las siglas de:

 El plan de continuidad del negocio;
 Los naftalenos policlorados, un contaminante orgánico (por sus siglas en inglés);
 Payasos Come Niñas, una banda de metal mexicano;
 El Partido de Concertación Nacional o Partido de Conciliación Nacional, un partido político conservador de El Salvador;
 El Partido Comunista de Nepal, nombre de varios partidos políticos a lo largo de la historia de ese país;
 El Partido Comunista de Nepal, el de mayor trayectoria dentro de esos;
 El Partido Comunista de Noruega;
 El Partido Conservador de Nicaragua;
 El Partido Católico Nacional, un partido político mexicano;
 El número de clasificación de pavimento, una norma de la Organización Internacional de Aviación Civil (por sus siglas en inglés).

Pcn. es también la abreviatura del género Polycycnis.